gąbczak, gwiaździak włosowatokomórkowy (Astrocytoma pilocyticum) – nowotworowy guz mózgu
 gąbczak, trukwa (Luffa) – rodzaj pnączy z rodziny dyniowatych
 gąbczak (Spongipellis) – rodzaj grzybów z rodziny żagwiowatych